Onur Mete (né le  à Tilbourg aux Pays-Bas) est un joueur professionnel néerlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Tilburg Trappers || Eredivisie ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Tilburg Trappers || Eredivisie ||40 ||6 ||9 ||15 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|2007-2008 || Tilburg Trappers || Eredivisie ||34 ||1 ||1 ||2 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Tilburg Trappers || Eredivisie ||40 ||2 ||1 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Tilburg Trappers || Eredivisie ||42 ||4 ||5 ||9 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Tilburg Trappers || Eredivisie D2 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Izmir BB  || Turquie ||8 ||19 ||29 ||48 || ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013 || Izmir BB  || Eredivisie II ||12 || 24 || 34 || 58 || 6 || 6 || 11 || 13 || 24 || 4 	
|- 
|2013-2014 || Koc Univ. Istanbul   || Turquie D2 ||
|- 
|2014-2015 || Tilburg Trappers || Eredivisie II ||17 || 14 || 10 || 24 || 10 || 2  || 0 || 0 || 0 || 2 	
|- 
|2015-2016 || Tilburg Trappers || BeNe League ||22 || 15 || 22 || 37 || 42 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1986
Naissance à Tilbourg
Joueur néerlandais de hockey sur glace
Joueur turc de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace